Beeler ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Beeler (* 1962), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker (CVP)
 Edwin Beeler (* 1958), Schweizer Filmregisseur, Autorenproduzent, Kameramann und DVD-Produzent
 Emil Beeler (* 1937), Schweizer Radrennfahrer
 Fabian Beeler (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Fridolin Beeler (1921–1943), Schweizer Landesverräter
 Hedi Beeler (* 1931), Schweizer Skirennläuferin
 Jürg Beeler (* 1957), Schweizer Schriftsteller
 Lukas Beeler (* 1993), Schweizer Schauspieler
 Martin Beeler (1920–2008), Schweizer Kapellmeister
 Nico Beeler (* 1993), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Thabo Beeler (* 1978), schweizerischer Informatiker und Visual-Effects-Künstler

Beeler ist der Name folgender Orte:
 Beeler (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Behler